Колюшки:

 Колюшки — город в Польше, входит в Восточно-Лодзинский повят, Лодзинское воеводство.
 Колюшки (станция) — узловая товарно-пассажирская железнодорожная станция в городе Колюшки.
 Колюшки (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Восточно-Лодзинский повят, Лодзинское воеводство.